Gloeolecta är ett släkte av svampar. Gloeolecta ingår i riket svampar.

Källor

Svampar
Gloeolecta